A149 steht für:
 A149 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung in der russischen Region Krasnodar im Kaukasus
 A149 (England), Straße in England

Abkürzung